Торкановский — русская фамилия.

Известные носители 
 Торкановский, Виктор Семёнович (1921—2015) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации.
 Торкановский, Евгений Петрович:
 Торкановский, Евгений Петрович (экономист) (род. 1972) — российский экономист и предприниматель, кандидат экономических наук.
 Торкановский, Евгений Петрович (юрист) (1923—2000) — советский и российский юрист и экономист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

См. также 
 Торкановски, Вернер (1926—1992) — американский скрипач и дирижёр.